Een Statenlid kan een lid zijn van staten zoals:
 Provinciale Staten
 Staten van Suriname (Suriname 1866-1936)
 Staten van Suriname (Suriname 1936-1975)
 Staten van Curaçao
 Staten van de Nederlandse Antillen
 Staten van Aruba